Кристијана Еберхардина од Бранденбург-Бајројта (Бајројт, 19. децембар 1671- Преч, 4. септембар 1727) била је супруга Августа II Јаког. Била је кћерка Кристијана Ернста, маркгрофа од Бранденбург-Бајројта и Софија Лујза од Виртемберг-Винентала.

Породично стабло 

Рођени 1671.
Умрли 1727.
Династија Хоенцолерн